Aurand ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Aurand (1923–2007), deutscher Physiker
 Ute Aurand (* 1957), deutsche experimentelle Filmemacherin, Kuratorin und Dozentin
 Henry Aurand (1894–1980), US-amerikanischer Generalleutnant